Gloeostereum är ett släkte av svampar. Gloeostereum ingår i familjen Cyphellaceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Gloeostereum